Парламентарни избори у Италији 1983. су одржани 26. јуна 1983.

Резултати

Избори за Дом посланика

Избори за Сенат 

Избори у Италији
1983.